Фрекацеј има више значења:

 Фрекацеј (Браила), насеље у округу Браила у Румунији
 Фрекацеј (Тулћа), насеље у округу Тулћа у Румунији
 Фрекацеј (Вранча), насеље у округу Вранча у Румунији
 Општина Фрекацеј (Браила), општина у округу Браила у Румунији
 Општина Фрекацеј (Тулћа), општина у округу Тулћа у Румунији